Popień peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Łódź
du powiat de Brzeziny
 Popień, un village de la gmina de Jeżów
 Popień, un village de la gmina de Rogów